Llopis ist der Familienname folgender Personen:

 Carlos Llopis (1912–1970), spanischer Dramaturg
 Enrique Llopis, argentinischer Sänger
 Jorge Llopis (1919–1976), spanischer Dramaturg und Schauspieler
 José Llopis Corona (1918–2011), spanischer Fußballspieler
 Rafael Llopis (* 1933), spanischer Psychiater, Essayist und Übersetzer
 Rodolfo Llopis (1895–1983), spanischer Politiker
 Salvador Llopis († 2014), spanischer Fußballspieler
 Sergio Llopis (* 1978), spanischer Badmintonspieler